Ме́зенская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В Санкт-Петербурге:
 Мезенская улица — улица в историческом районе Удельная.
 Мезенская улица — название в 1887—1940 годах упразднённой в 2016 году Азовской улицы.
 Мезенская улица — улица в городе Уфе.
 Мезенская улица — улица в Хабаровске.

См. также 
 Мезенская улица — бывшая улица в Москве.